Бразильский этап FIA WTCC — одно из официальных соревнований WTCC, со дня учреждений проводящееся на Autódromo Internacional de Curitiba, неподалёку от города Куритиба в бразильском штате Парана.

История 
Этап был впервые проведён в 2006, на второй год проведения возрождённой серии. За исключением дебютного этапа (Тогда соревнование значилось пятым в календаре и прошло в июле) бразильский этап неизменно открывает сезон.

В 2008-10 годах первую гонку неизменно выигрывал Иван Мюллер, а вторую — Габриэле Тарквини.

Победители прошлых лет

Ссылки 
 Профиль соревнования на сайте серии